Daniele Varesco (ur. 25 lipca 1995 w Cavalese) – włoski skoczek narciarski, wcześniej kombinator norweski, reprezentant klubu G.S. Fiamme Oro Moena. Jako skoczek uczestnik mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym i w lotach narciarskich, medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Do sezonu 2012/2013 Varesco uprawiał kombinację norweską, występując głównie w cyklu Alpen Cup, gdzie w najlepszych startach zajmował miejsca w drugiej dziesiątce. Wziął również udział w zawodach w kombinacji na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2011, gdzie był 17. indywidualnie i 7. w drużynie, a także na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2013, gdzie był 44. (Gundersen HS100/10 km) i 35. (Gundersen HS100/5 km) indywidualnie oraz 12. w sztafecie.

W zawodach międzynarodowych w skokach narciarskich okazjonalnie startował już jako kombinator. W latach łącznie 2011-2015 czterokrotnie wystąpił na mistrzostwach świata juniorów. Najlepsze wyniki osiągnął w 2014, na Trampolino Dal Ben w Val di Fiemme, zajmując 15. pozycję indywidualnie i 8. w drużynie. Wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2012, zajmując 10. miejsce zarówno w konkursie drużynowym, jak i indywidualnie.

W FIS Cup w skokach narciarskich zadebiutował już w 2008 w Val di Fiemme, w swoim pierwszym starcie został jednak zdyskwalifikowany. Pierwsze punkty cyklu Varesco zdobył ostatecznie po zmianie dyscypliny, w lipcu 2013 w Villach, zajmując 15. miejsce. We wrześniu tego samego roku w Klingenthal w swoim debiucie w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego zdobył pierwsze punkty, zajmując 29. pozycję. W marcu 2014 bez powodzenia startował w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata oraz Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich 2014.

13 grudnia 2014 w Niżnym Tagile zadebiutował w konkursie głównym Pucharu Świata, zajmując 48. miejsce. Dzień później był 39. Wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015. Indywidualnie był 46. na skoczni normalnej, a na skoczni dużej odpadł w kwalifikacjach, natomiast w drużynie zajął 12. miejsce.

Z powodu zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie nie startował przez cały sezon zimowy 2016/2017. Po powrocie do startów zdobył brązowy medal Mistrzostw Włoch w Skokach Narciarskich 2017. W kolejnych latach występował głównie w Pucharze Kontynentalnym, nie zdobywając punktów. W zawodach międzynarodowych po raz ostatni wziął udział 6 października 2019 w Villach, zajmując 43. lokatę w zawodach FIS Cup.

Osiągnięcia – skoki narciarskie

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Varesco na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty D. Varesco na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Osiągnięcia – kombinacja norweska

Mistrzostwa świata juniorów

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2012/2013: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Włoscy kombinatorzy norwescy
Włoscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1995
Ludzie urodzeni w Cavalese